Seznam polkov z zaporedno številko 116.

Seznam 
 Pehotni
 116. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 116. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 116. strelski polk (ZSSR)
 116. pehotni polk (Wehrmacht)
 116. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 116. tankovski polk (ZSSR)
 116. oklepni konjeniški polk (ZDA)

 Artilerijski
 116. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 116. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 116. artilerijski polk (Wehrmacht)
 116. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)
 116. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi